Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1977 года прошёл в городе Карлстад (Швеция) с 28 марта по 3 апреля. Турнир прошёл в 19-й раз. Швеция приняла мужской чемпионат мира впервые. В Карстаде турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Канады со счётом 8:5. Третье место заняла сборная Шотландии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за бронзовые медали не проводится, 3-е место присуждается той сборной из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место на групповом этапе.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Швеции (как сборная принимающей страны), сборная США (как ), семь европейских сборных (кроме сборной Швеции), представляющая Северную Америку вместе с США сборная Канады (в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Джим Урсел).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

1977
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 1977 году
1977 год в кёрлинге
Март 1977 года
Апрель 1977 года
Международные спортивные соревнования в Карлстаде
Чемпионаты мира в Швеции